Wicehrabiowie Daventry 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1943–1962: Muriel FitzRoy, 1. wicehrabina Daventry
 1962–1986: Robert Oliver FitzRoy, 2. wicehrabia Daventry
 1986–2000: Francis Humphrey Maurice FitzRoy Newdegate, 3. wicehrabia Daventry
 od 2000: James Edward FitzRoy Newdegate, 4. wicehrabia Daventry

Następca 4. wicehrabiego Daventry: Humphrey John FitzRoy Newdegate

Daventry, Wicehrabia